Dadash Ibrahimov, Azerbeidzjaans atleet
 Hayle Ibrahimov, Azerbeidzjaans atleet